Кобиље је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 370 становника.

Демографија 
У насељу Кобиље живи 379 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,9 година (39,3 код мушкараца и 38,4 код жена). У насељу има 141 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,52.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији